Édon est un nom propre qui peut désigner :
 Édon (mythologie), fille de Pandarée changée en rossignol, selon la mythologie grecque.
 Édon (Charente), une commune française du département de la Charente.